The Lost Child – cortometraggio del 1904 prodotto dalla S. Lubin
The Lost Child – cortometraggio del 1904 diretto da Wallace McCutcheon
The Lost Child – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph W. Smiley